Aleksandrów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Aleksandrów Kujawski, Stadt im Powiat Aleksandrowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Aleksandrów Łódzki, Stadt im Powiat Zgierski, Woiwodschaft Łódź
 Aleksandrów (Powiat Biłgorajski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Biłgorajski, Woiwodschaft Lublin
 Aleksandrów, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Piotrkowski, Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Aleksandrów (Powiat Piotrkowski)

Aleksandrow ist der Familienname folgender Personen:
 Petar Aleksandrow (* 1962), bulgarischer Fußballspieler und -trainer
 Michail Aleksandrow (* 1989), bulgarischer Fußballspieler
 Nikola Aleksandrow (* 1937), bulgarischer Politiker
 Todor Aleksandrow (1881–1924), bulgarisch-makedonischer Wojwode und Widerstandskämpfer in Makedonien
 Walentin Aleksandrow (1946–2008), bulgarischer Politiker

Siehe auch:
 Alexandrow (Begriffsklärung)